Osoby o tym nazwisku:
 Ilja Raszkowski – rosyjski pianista
 Jakub Raszkowski – polski futsalista
 Kazimierz Raszkowski – polski ślusarz, poseł na Sejm
 Nuchim Raszkowski – rosyjski szachista